Coccidulinae — підродина твердокрилих комах родини Сонечка (Coccinellidae).

Триби 
Azyini
Coccidulini
Cranophorini
Exoplectrini
Lithophilini
Monocorynini
Noviini
Oryssomini
Poriini

Примітки

Посилання 
 Kovár, I. 1996: Phylogeny. in: Hodek, I.; Honek, A. (eds), Ecology of Coccinellidae. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht: 19-31.
 Sasaji, H. 1971a: Fauna Japonica. Coccinellidae (Insecta: Coleoptera). Academic Press of Japan, Keigaku Publishing, Tokyo.
 Giorgi, Adriano and Natalia Vandenberg. 2009. Coccinellidae. Lady beetles, Ladybird beetles, Ladybugs. Version 09 November 2009 (under construction). http://tolweb.org/Coccinellidae/9170/2009.11.09  in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/ 

Сонечка
Підродини комах